Utzt ist der Familienname folgender Personen:

 Inge Utzt (* 1944), baden-württembergische Politikerin der SPD und Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg
 Wolfgang Utzt (1941–2020), deutscher Maskenbildner